Валерия Евгеньевна Овчарук (; 1991, Луганск, Украина — 8 января 2020, Тегеран, Иран) — бортпроводница рейса PS752 Boeing 737-800, сбитого в январе 2020 года возле Тегерана. Герой Украины (2020).

Биография 
Валерия Овчарук родилась в Луганске, окончила местную среднюю школу № 48, а также факультет бухгалтерского учёта Луганского железнодорожного техникума. В 2015 году переехала в Киев для работы бортпроводницей в «Международных авиалиниях Украины».

8 января 2020 погибла в результате катастрофы Boeing 737, направлявшегося из Тегерана в Киев и сбитого по ошибке на взлёте ракетами противовоздушной обороны Ирана.

Была похоронена на Берковецком кладбище Киева.

Награды 
Указом президента Украины от 29 декабря 2020 года за героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга Валерии Евгеньевне Овчарук было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

Примечания 

Стюарды и стюардессы
Погибшие в авиакатастрофах в Иране
Похороненные на Берковецком кладбище